Color – schemat melodyczny w utworze izorytmicznym
 Color – manga z 1992 r. autorstwa Taishi Zaou i Eiki Eiki
 COLOR – polecenie systemu CP/J
 Color – japońska grupa muzyczna
 Color – węgierska grupa muzyczna
 Color –  album japońskiej grupy NEWS

Zobacz też 
 Kolor
 Colors
 Colours